Gaza pode ser:

 Gaza, cidade dos territórios palestinianos; 
 Faixa de Gaza, um território da região da Palestina, cujo nome deriva da cidade precedente;
 Gaza (distrito), nome dado à Faixa de Gaza durante o período do Mandato Britânico da Palestina;
 Gaza (província), uma província de Moçambique;
 Império de Gaza, um estado pré-colonial de Moçambique.

Desambiguação